Комарницкий () — украинская фамилия. Известные носители:
 Комарницкий, Антон Аполлинариевич (1923—1995) — советский киносценарист, журналист.
 
 Комарницкий, Николай Антонович (1894—1975) — украинский и советский лётчик, участник отряда Нестерова. 
 Комарницкий, Павел Сергеевич (род. 1961) — российский писатель-фантаст.
 Комарницкий,Сергей Михайлович (род. 1973) — российский метролог, лётчик испытатель.

См.также
 Комарницкис, Дмитрийс (род. 1995) — латвийский хоккеист.